22-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в апреле-августе 1963 года. Обладателем Кубка в седьмой раз стал московский «Спартак», обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка — донецкий «Шахтёр». Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в десяти зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 1 зоны РСФСР 1963 года.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 2 зоны РСФСР 1963 года.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 3 зоны РСФСР 1963 года.
 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 4 зоны РСФСР 1963 года.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» 5 зоны РСФСР 1963 года.
 Зональный турнир.

УССР

Зона 1 
Украинской ССР было предоставлено три места в финальной сетке кубка СССР. 40 команд из двух зон УССР чемпионата страны 1963 года были разделены на три зоны в которых в матчах зональных турниров выявили трёх участников для кубка СССР.

 Зональный турнир.

Зона 2 
 Зональный турнир.

Зона 3 
 Зональный турнир.

Союзные республики

Зона 1 
В зональных матчах играли команды игравшие в соревнованиях 1 зоны Союзных республик
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды, игравшие в соревнованиях 2 зоны Союзных республик.  Три команды этой зоны — Строитель (Ашхабад), Политотдел (Ташкентская область), Химик (Сумгаит) в Кубке СССР участия не принимали.
 Зональный турнир.

Финальный этап 
В финальных соревнованиях приняли участие:
 20 команд I группы класса «А»
 18 команд II группы класса «А»
 10 победителя зональных соревнований.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1963 года
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1963 году